Иван Пресняков:
 Пресняков, Иван Андреевич (1893—1943) — генерал-майор.
 Пресняков, Иван Васильевич (1916—1988) — гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.